Tulio et Túlio sont des prénoms masculins hispanique et portugais issus du latin Tullius, qui signifie « celui qui guide ». Ces prénoms sont essentiellement portés en Amérique du Sud. Tulio est également un patronyme. Le mot peut faire référence à :

Variantes 
 Forme hispanique : Tulio
 Forme italienne : Tullio
 Forme portugaise : Túlio
 Forme latine masculine : Tullius
 Forme latine féminine : Tullia

Prénom 
Tulio comme premier prénom :
  (1961-), juriste, homme politique et écrivain venézuélien ;
 Tulio Botero Salazar (1904-1981), religieux colombien ;
  (1912-1979), journaliste, écrivain et poète argentin ;
  (1877-1955), poète, écrivain, militaire et homme politique dominicain ;
  (1905-2001), homme politique et écrivain vénézuélien ;
  (1932-), évêque vénézuélien ;
  (1938-), fabricant argentin d'automobiles de compétition ;
  (1923-), ingénieur, industriel et économiste peruvien ;
 Túlio de Melo (1985-), footballeur brésilien ;
 Tulio Demicheli (1914-1992), réalisateur argentin ;
 Tulio Díaz Babier (1960-), escrimeur cubain ;
  (1935-), religieux colombien ;
  (1987-), footbolleur argentin ;
  (1860-1938), écrivain, historien et journaliste vénézuélien ;
  (1987-), footballeur brésilien ;
 , (), chef d'entreprise colombien, proprietaraire des supermerchés Superinter ;
 Tulio Halperín Donghi (1926-), historien argentin ;
  (1938-), homme politique mexicain ;
  (1912-1994), journaliste et écrivain argentin ;
  (1847-1917), Resident Commissioner de Porto Rico ;
 , (1938-1982), pianiste et compositeur vénézuélien ;
  (1915-1979), auteur de bande dessinée argentin ;
  (1936-), acteur comique péruvien ;
  (1957-), poète chilien ;
  (1948-2019), poète et écrivain péruvien ;
  (1929-1989), poète, dramaturge, et musicien chilien ;
  (1857-1921), ingénieur, historien et scientifique colombien ;
  (1919-2005), médecin et joueur d'échecs chilien ;
 Tulio Quiñones (?-?), footballeur péruvien d'origine costaricain ;
  (1983-), footballeur brésilien ;
 Tulio Tascón (1888-1954), avocat, homme politique, historien et écrivain colombien ;
  (1945-1978), guerrillero argentino ;
  (1860-1901), guerrillero colombien ;
  (1970-), chanteur, compositeur et acteur colombien ;
Tulio comme deuxième prénom :
  (1898-1988), avocat et secrétaire de la Cour Suprême de Justice d'Argentine ;
 Óscar Tulio Lizcano (1947-), homme politique colombien ;
  (1959-), médecin neurologue et scientifique ;
 Marcus Tulio Tanaka, ou Tulio (1981-), footballeur japonais ;
  (1987-), footballeur hondurien ;
 Ángel Tulio Zof (1928-2014), footballeur et entraîneur argentin ;
 Marco Tulio Aicardi, (1946-2007), auteur-compositeur-interprète colombien plus connu sous son nom de scène Rodolfo Aicardi ;
  (1904-2001) sociologue costaricain ;
  (1923-1998), évêque vénézuelien ;

Pseudonyme 
 Túlio (1976-), Túlio Lustosa Seixas Pinheiro  (1976-), footballeur brésilien ;
 Túlio Maravilha (1969-), Túlio Humberto Pereira Costa (1969-), footballeur brésilien.

Patronyme 

 Marco Tulio (1981-), footballeur brésilien ;
 Teuvo Tulio (1912-2000), réalisateur finlandais ;

Personnages de fiction 
 Tulio, un personnage du film d'animation La route d'Eldorado
 Tulio, un personnage du dessin animé Rio
 Tulio Triviño Tufillo, un personnage du programme de télévision chilien 31 minutos.

Toponyme 

 Tulio Febres Cordero, une municipalité de l'État de Mérida au Venezuela

Divers 
 Tulio est la traduction en espagnol du thulium, élément chimique de symbole Tm.

Article connexe 
 Tullius, une famille de la gens romaine Tullia, prétendument issue du roi légendaire Servius Tullius.